Dagmar est un prénom féminin d'origine scandinave et peut-être aussi germanique et signifiant dag, jour et mar brillant, célèbre.

Variantes 
 anglais : Dagmar
 allemand : Dagmar
 letton : Dagmāra
 polonais : Dagmara
 slovène : Dagmara
 suédois : Dagmar
 tchèque et slovaque: Dagmar, plus rarement Dagmara
 français : Dagmar

Personnalités 
 Dagmar de Danemark (1847-1928), nom de jeune fille de Maria Feodorovna, épouse de l'empereur de Russie Alexandre III.
 Dagmara Beitnere-Le Galla (1955-), femme politique lettone.
 Dagmara Domińczyk (1976-), actrice polono-américaine.
 Dagmar Lurz : patineuse artistique ouest-allemande, médaille de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placid.
 Dagmar Pecková, mezzo-soprano tchèque, née en 1961
 Dagmar Hase, nageuse, médaille d'or aux Jeux olympiques de 1992.
 Dagmar Hobzová
 Dagmar Neubauer
 Dagmara Poláková (1980-) coureuse cycliste slovaque.
 Dagmar Rom
 Dagmara Wozniak (1988-), escrimeuse américaine, d'origine polonaise.
 Dagmar, pseudonyme de Virginia Ruth Egnor (1921-2001), vedette de la télévision américaine des années 1950.
 Berthe Dagmar, pseudonyme d'Albertine Hamon (1881-1934), artiste de cirque et actrice de cinéma muet française.

Astronomie 
 Dagmar est aussi le nom donné à l'astéroïde 1669, découvert en 1934.